Блудеш () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Форарльберг. 

Входит в состав округа Блуденц.  . Официальный код  —  80104.

География

Соседние коммуны

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Эрих Вальтер (местный блок) по результатам выборов 2005 года.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Общины Форарльберга